Boothman ist der Familienname der folgenden Personen:

 Colby Boothman (* 1992), US-amerikanischer Schauspieler
 Melvin M. Boothman (1946–1904), US-amerikanischer Politiker